Планиница — село:
 в Болгарии:
 Планиница (Бургасская область)
 Планиница (Перникская область)
 в Сербии
 Планиница (община Мионица)
 Планиница (община Заечар)
 Планиница (община Трстеник)
 Планиница (община Димитровград)
 Планиница (община Пирот)

См. также